Svenskby kan avse:
 
 Svenskby, Strömfors kommun – en by i Strömfors kommun, Nyland, fi.: Ruotsinkylä 
 Svenskby, Ingå kommun – en by i Ingå kommun, Nyland 
 Svenskby, Tenla– en by i Tenla i Rasborgs kommun

Se även
 Gammalsvenskby – en del av Zmijivka i Cherson oblast invid Dneprs strand i Ukraina